Hermanowski:
 Jan Hermanowski
 Wincenty Hermanowski